Települések

 Semjén, település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
 Semjénháza, település Zala megyében
 Kállósemjén, település Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nagykállói járásában
 Kérsemjén, település Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Fehérgyarmati járásában
 Érsemjén (Şimian), település a romániai Bihar megyében, közel a magyar államhatárhoz
Keresztnév
 Semjén, keresztnév

Vezetéknév
 Semjén, Semjén Zsolt, politikus, Magyarország miniszterelnök-helyettese